Mohl er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Hugo von Mohl
 Jules Mohl
 Robert von Mohl